La nazionale di baseball della Colombia rappresenta la Colombia nelle competizioni internazionali.

Piazzamenti

World Baseball Classic 
 2006 : non partecipante
 2009 : non partecipante
 2013 : non qualificata
 2017 : 11°, eliminata nella prima fase

Campionato mondiale di baseball 

 1940 : non presente
 1941 : non presente
 1942 : non presente
 1943 : non presente
 1944 : 6°
 1945 :  2°
 1947 :  1°
 1948 :  3°
 1950 : 6°
 1951 : 8°
 1952 : 8°
 1953 : 7°
 1961 : non presente
 1965 :  1°

 1969 : 8°
 1970 : 4°
 1971 :  2°
 1972 : non presente
 1973 : 4°
 1974 :  3°
 1976 : 8°
 1978 : non presente
 1980 : 9°
 1982 : non presente
 1984 : non presente
 1986 : 10°
 1988 : non presente
 1990 : non presente

 1994 : 12°
 1998 : non presente
 2001 : non presente
 2003 : non presente
 2005 : 16°
 2007 : non presente
 2009 : non presente
 2011 : non presente

Giochi Panamericani 
 1971 :  3°
 2015 : 7°
 2019 : 4°

Coppa Intercontinentale 
 1975: 8°
 1977: 5°

Note

Altri progetti 

Colombia
Baseball